Niederösterreich Mitte steht für:
 Niederösterreich Mitte (Region), das „fünfte Viertel“ von Niederösterreich
 Regionalwahlkreis Niederösterreich Mitte, für die Wahlen zum Nationalrat